Guimaráns puede referirse a:
 Guimaráns (Ames), aldea española de la parroquia de Bugallido, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
 Guimaráns (Cabanas), localidad española de la parroquia de Cabanas, del municipio de La Baña, provincia de La Coruña, Galicia.
 Guimaráns (Ordoeste), localidad española de la parroquia de Ordoeste, del municipio de La Baña, provincia de La Coruña, Galicia.